Голей Микола Пилипович (5 квітня 1939, Бонарівка) — український поет, громадський діяч.
 Марцел Голей (Marcel J. E. Golay) — шведський математик.